Varias instituciones reciben el nombre de Instituto de Estudios Políticos:

el Instituto de Estudios Políticos de París, fundado en 1872 como Escuela Libre de Ciencias Políticas.
el Instituto de Estudios Políticos español, reconvertido tras el franquismo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia (Colombia).